McDaniels steht für:

 McDaniels (Georgia), ein Ort im Gordon County im US-Bundesstaat Georgia
 McDaniels (Kentucky), ein Ort im Breckinridge County im US-Bundesstaat Kentucky

McDaniels ist der Familienname folgender Personen:

 Anne McDaniels, US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Gene McDaniels (1935–2011), US-amerikanischer Popmusiksänger, Komponist und Musikproduzent
 Jaden McDaniels (* 2000), US-amerikanischer Basketballspieler
 K. J. McDaniels (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 McDaniel